Starks puede referirse a:

Lugares
Estados Unidos
Starks (Illinois), un área no incorporad ubicada en el condado de Kane;
Starks (Maine), un pueblo ubicado en el condado de Somerset;
Starks (Wisconsin), un área no incorporad ubicada en el condado de Oneida;
Starks (Luisiana), un lugar designado por el censo ubicado en la parroquia de Calcasieu.

Deportes
Starks Park, campo de fútbol de Escocia.

Otros usos
Tony Stark, un personaje ficticio de Marvel Comics.